Gare d'Uji (JR West)
 Gare d'Uji (Keihan)